Velika nagrada Brazilije 2014 je osemnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 9. novembra 2014 na dirkališču Autódromo José Carlos Pace v predmestju São Paula. Zmagal je Nico Rosberg, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, Mercedes, tretji pa je bil Felipe Massa, Williams-Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:10,347
| 1:10,303
| 1:10,023
| 1
|-
! 2
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:10,457
| 1:10,712
| 1:10,056
| 2
|-
! 3
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 1:10,602
| 1:10,343
| 1:10,247
| 3
|-
! 4
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:10,832
| 1:10,421
| 1:10,305
| 4
|-
! 5
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:11,097
| 1:11,127
| 1:10,930
| 5
|-
! 6
|align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:11,880
| 1:11,129 
| 1:10,938
| 6
|-
! 7
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren-Mercedes
| 1:11,134
| 1:11,211
| 1:10,969
| 7
|-
! 8
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:11,558
| 1:11,215
| 1:10,977
| 8
|-
! 9
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 1:11,593
| 1:11,208
| 1:11,075
| 9
|-
! 10
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:11,193
| 1:11,188
| 1:11,099
| 10
|-
! 11
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:11,520
| 1:11,591
|
| 11
|-
! 12
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:11,848
| 1:11,976
|
| 12
|-
! 13
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 1:11,943
| 1:12,099
| 
| 13
|-
! 14
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 1:11,423
| brez časa
|
| 17
|-
! 15
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:12,037
|
|
| 14
|-
! 16
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 1:12,040
| 
|
| 15
|-
! 17
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 1:12,076
|
|
| 18
|-
! 18
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| 1:12,233
|
|
| 16
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 71
| 1:30:02,555
| 1
| 25
|-
! 2
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 71
| +1,457
| 2
|18
|-
! 3
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 71
| +41,031
| 3
| 15
|-
! 4
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 71
| +48,658
| 5
| 12
|-
! 5
| align="center" | 1 
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 71
| +51,420
| 6
|10
|-
! 6
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 71
| +1:01,906
| 8
|8
|-
! 7
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 71
| +1:03,730
| 10
|6
|-
! 8
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 71
| +1:03,934
| 12
|4
|-
! 9
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren-Mercedes
| 71
| +1:10,085
| 7
|2
|-
! 10
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 70
| +1 krog
| 4
|1
|-
! 11
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat 
| Toro Rosso-Renault
| 70
| +1 krog
| 17
|
|-
! 12
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| 70
| +1 krog
| 16
|
|-
! 13
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 70
| +1 krog
| 15
|
|-
! 14
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 70
| +1 krog
| 11
|
|-
! 15
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez 
| Force India-Mercedes
| 70
| +1 krog
| 18
| 
|-
! 16
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil 
| Sauber-Ferrari
| 70
| +1 krog
| 13
|
|-
! 17
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean 
| Lotus-Renault
| 63
| Motor
| 14
|
|-
! Ods
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 39
| Vzmetenje
| 9
| 
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2014
2014